Roger Béteille (ingénieur) : ingénieur aéronautique français (1921 - 2019)
 Roger Béteille (écrivain) : écrivain français (1938 -)